"Hotel California" é uma canção da banda Eagles do álbum de mesmo nome, lançado em 1976. A música foi composta por Don Felder, Don Henley e Glenn Frey, apresentando o baterista Don Henley nos vocais e contém um duo de guitarra no final da canção com Don Felder e Joe Walsh.

Essa música liderou a parada da Billboard em 7 de maio de 1977, se tornando a canção assinatura do Eagles.

A canção também é conhecido por sua letra misteriosa. As letras foram interpretadas de várias maneiras, algumas delas controversas. Durante uma aparição no programa 60 Minutes (25 de novembro de 2007), Henley desmascarou o boato de que a música tinha alguma ligação com o satanismo. Nela, Henley diz que "é basicamente uma canção sobre o lado sombrio do sonho Americano, e sobre o excesso na América, que é algo que eu sabia muito sobre." Em entrevista ao Gear Factory, quadro no canal de YouTube do site Loudwire, Don Felder relembrou a composição da música. “Fiz uma fita com 15 ou 16 ideias, sendo que uma das quais era a demo de ‘Hotel California’ gravada no meu quarto com um violão de 12 cordas, baixo e bateria eletrônica, tentando simular uma parte de guitarra entre Joe e eu. Todo o conceito veio daquela demo”, afirmou, inicialmente.

Outros músicos também a gravaram, como o brasileiro Emerson Nogueira e o grupo Gipsy Kings.

Paradas 
 Singles

Recepção
A música aparece no 49º lugar na lista "500 Greatest Songs of All Time" da Revista Rolling Stone. Aparece também na lista "500 músicas que moldaram o Rock" do Rock and Roll Hall of Fame.

Ligações externas 
 

Singles de 1977
Canções gravadas por Eagles
Grammy Award para gravação do ano